Polydora gracilis är en ringmaskart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1880. Polydora gracilis ingår i släktet Polydora och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gracilis